La Dorada puede referirse a:

La Dorada, localidad de la Argentina;
La Dorada, localidad de Colombia.